Bola, objeto utilizado para lazer de uma pessoa e em diversos desportos;
 Bola (ginástica), um dos cinco aparelhos pertencentes à ginástica rítmica;
 Bola (matemática), conceito utilizado no sentido matemático;
 Bola, apelido de Marcos Chiesa (1967), radialista e humorista brasileiro;
 MC Bola, cantor brasileiro de funk.

Ver também
  Bala
  Bolo

Desambiguações de esportes